1 miejscowość w Danii:
 Dollerup

1 gmina w Niemczech:
 Dollerup – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg